Música: Gralla (instrument), un instrument de vent
 Zoologia: Gralla (ocell), ocell de la família dels còrvids